Список городов Болгарии по численности населения, по данным переписи населения за эти годы:

См. также 
 Население Болгарии

Примечания 

Болгарии по численности
Болгария
Население Болгарии
Город